Chedivova súdánská medaile může znamenat:

 Chedivova súdánská medaile (1897) — medailí za tažení udílená egyptským chedivem příslušníkům egyptských i britských ozbrojených sil za službu během dobytí Súdánu, kterým tak spojené anglo-egyptské síly ukončily Mahdího povstání,
 Chedivova súdánská medaile (1910) — medaile za tažení udílená egyptským chedivem za službu v Kondominiu Anglo-egyptského Súdánu.

Externí odkazy